Abraxas — немецкая пауэр-метал-группа, основанная в 1985 году. Наименование группы инспирировано гностическим термином абраксас.

История 
Музыкальный коллектив Abraxas был образован в 1985 году басистом Яном Мюллером и барабанщиком Хейко Берстом. После некоторых приходов и уходов различных музыкантов в 1988 году группа записала первый музыкальный материал — демо Vampire. После записи демо место вокалиста занял Йоахим Хиттингер, а место гитариста — Оливер Минднер (на тот момент ему было 15 лет). В 1989 году вышел EP Shattered by a Terrible Prediction, позволивший обратить на группу взор слушателей и критиков, а также отыграть несколько концертов на разогреве у других групп, в том числе и у российской группы «Круиз». EP был издан лейблом Multimedia Publishing на виниле тиражом в 1000 экземпляров, но распространять релиз лейбл не стал, предоставив такую возможность самим музыкантам.

Под конец 1989 года происходят перемены в составе: появляется второй гитарист Штефан Ронер и клавишник Андреас Хиттингер. В 1990 году меняется вокалист — место Йоахима занял Крис Клауке, ранее числившийся в группе Mania. В этом же году последовало демо Gates to Eden, в 1991 — Signs. 1992 год стал знаментальным для группы — коллектив занял первое место на фестивале молодых исполнителей в городе Реутлингенен, а также третье место на Rockfabrik в Людвигсбурге. Наконец в 1993 году вышел дебютный альбом The Liaison, который удалось выпустить только в Японии из-за банкротства компании-дистрибьютора в Европе. Впоследствии альбом в Европе пытались выпустить многие лейблы, но по неизвестным причинам это им официально не удавалось, пока в 1998 году лейблом Limb Music альбом не был переиздан с новым названием — Tomorrow’s World, а также новым оформлением.

Состав

Последний состав 
 Крис Клауке (Chris Klauke) — вокал
 Штефан Ронер (Stephan Rohner) — гитара
 Оливер Минднер (Oliver Mindner) — гитара
 Ян Мюллер (Jan Müller) — бас
 Хейко Берст (Heiko Burst) — ударные
 Андреас Хиттингер (Andreas Hittinger) — клавишные

Бывшие участники 
 Йоахим Хиттингер (Joachim Hittinger) — вокал (1989—1990)
 Nicolai Mehl — гитара (1985—1988)
 Alexander Gemser — гитара (1985—1986)
 Axel Braun — вокал (1985—1986)
 Martin Gauger — вокал (1986—1988)

Дискография 
 1988 — Vampire (демо)
 1989 — Shattered by a Terrible Prediction (EP)
 1990 — Gates to Eden (демо)
 1991 — Signs (демо)
 1993 — The Liaison
 1998 — Tomorrow’s World

Пауэр-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году